До́нифан () — округ в штате Канзас, США. Официально образован 25-го августа 1855 года и назван в честь полковника А. Донифана. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 7 945 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 030,821 км2, из которых 1 017,871 км2 суша и 12,691 км2 или 1,200 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 8 249 жителей в составе 3 173 домашних хозяйств и 2 183 семей. Плотность населения составляет 8,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 3 489 жилых строений, при плотности застройки около 3,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 94,85 %, афроамериканцы — 2,00 %, коренные американцы (индейцы) — 1,21 %, азиаты — 0,25 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,40 %, представители двух или более рас — 1,29 %. Испаноязычные составляли 1,16 % населения независимо от расы.

В составе 32,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 56,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,48 человека, и средний размер семьи 3,03 человека.

Возрастной состав округа: 25,30 % моложе 18 лет, 11,80 % от 18 до 24, 24,70 % от 25 до 44, 22,00 % от 45 до 64 и 22,00 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 96,20 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 32 537 USD, на семью — 39 357 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 28 096 USD против 19 721 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 14 849 USD. Около 9,00 % семей и 11,90 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 13,30 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Донифан, штат Канзас 
  Национальная ассоциация округов США 
  National Association of Counties
  The Political Graveyard
  List of extinct towns and post offices 
  Doniphan County Attractions
  Doniphan County 1882 Historical Plat Book 
  County Level Data from Kansas Statistical Abstract
  Kansas State Historical Society
 Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас 
 Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас 

Округа Канзаса